Большекукморское сельское поселение — сельское поселение в Кукморском районе Татарстана.

Административный центр — село Большой Кукмор.

Сельское хозяйство 
Сельхозугодия в поселении составляют 3249 га, из них пашня 2798 га.

Сельское хозяйство ориентировано на отрасли животноводства – молочно-мясное скотоводство; возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, горох.

Многие подсобные хозяйства занимаются животноводством и овощеводством. Часть населения занимается народным ремеслом – изготовлением валенок, также занимаются изготовлением мебели. Имеются плотники, столяры, каменщики, жестянщики, печники, штукатурщики.

География 
Большекукморское сельское поселение расположено в северо–западном направлении от Кукмора. Территория сельского поселения составляет всего 4679 га земли.

Население 
Численность населения на 2010 год — 2734 человека.

Административное деление 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:
 село Большой Кукмор
 посёлок Жилой Рудник
 деревня Иске-Юрт
 село Янцобино

Объекты социальной сферы 
На территории Большекукморского поселения находятся: средняя и 2 начальные школы, 2 детских сада, 2 ФАП, 1 ЦСДК, 2 сельских клуба, 2 библиотеки, почтовое отделение, 12 магазинов.

Ссылки 
  МО "Большекукморское СП"

Муниципальные образования Кукморского района
Сельские поселения Татарстана